Сапераві — стародавній грузинський технічний сорт винограду;
 Сапераві — столове червоне ординарне вино із винограду сорту Сапераві.